Нагорное — деревня в составе Богородского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области.

География 
Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Дурашиха переименована в Нагорное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)